Giovanni Gerolamo Albani – cardinale italiano
 Giovanni Gerolamo Albani – dipinto di Giovan Battista Moroni